Salow ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Salow (* 1965), deutsche Krimiautorin
 Glen Salow (* um 1957), amerikanischer Manager
 Manfred Salow (* 1943), deutscher Bildhauer, Maler und Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi
 Waleri Borissowitsch Salow (* 1964), russischer Schachmeister

Salow ist der Name folgender Orte:
 Salow (Datzetal), Ortsteil der Gemeinde Datzetal im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Historischer Name des Dorfes Saalau, Kreis Insterburg, Ostpreußen, jetzt: Kamenskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Sorbischer Ortsname des Dorfes Saalau bei Wittichenau.

Siehe auch:
 Salo (Begriffsklärung) 
 Salov 
 Saalow